Atmel AVR, een 8-bit RISC microcontroller
 Automatische spanningsregelaar, vaak afgekort als A.V.R.
 AV-receiver, een consumentenelektronicacomponent
 Afvalverwerking Rijnmond
 AVR (bedrijf), een Belgisch bedrijf actief in de landbouwmechanisatie
 Atletiek Vereniging Rotterdam, een voormalige atletiekvereniging opgegaan in Rotterdam Atletiek
 Atletiek Vereniging Reusel, AV Reusel '69
Atletiek Vrienden Roeselare
 Arbeidsvoorwaardenregeling